Шесурі () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Меджирешть.
 Шесурі () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Кирлібаба.
 Шесурі () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Букурешч.